Riu Nagar (Índia), a Bihar i Bengala Occidental.
 Riu Nagar (Bangladesh)